Thudichum ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Valentin Thudichum (1754–1818), Pfarrer zu Eudorf, Oberpfarrer und Inspektor (Dekan) zu Nidda in Hessen
 Friedrich von Thudichum (1831–1913), deutscher Rechtsgelehrter
 Georg Thudichum (1794–1873), deutscher Philologe und Theologe
 Johann Ludwig Wilhelm Thudichum, siehe Ludwig Thudichum
 Karl Thudichum (1833–1914), Inhaber und Direktor des internationalen Internats La Châtelaine für Jungen zu Genf
 Ludwig Thudichum (Politiker) (1798–1863), deutscher Pfarrer und Landtagsabgeordneter
 Ludwig Thudichum (1829–1901), deutscher Biochemiker und Physiologe
 Marina Thudichum (1906–1990), deutsche Autorin